Lester – anglosaskie imię męskie
 Lester – postać z gier komputerowych z serii Gothic
 Lester – postać z gry komputerowej Grand Theft Auto V 
 Lester – anglosaskie nazwisko
 Richard Lester – brytyjski reżyser i producent filmowy
 Terry Lester – amerykański aktor telewizyjny
 Harry Lester – amerykański brzuchomówca
 Ron Lester – amerykański aktor
 Jack Lester – angielski piłkarz
Miejscowości w USA:
 Lester – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Limestone
 Lester – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Lester – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Raleigh
Gminy w USA:
 Lester (ang. Lester Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Lester (ang. Lester Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk